PHP est un langage de programmation
 PHP est le code du Peso philippin, la monnaie des Philippines, selon la norme ISO 4217 (voir Codes ISO 4217 des monnaies)
  est une technique utilisée dans un réseau MPLS.

Code